Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of California 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Kathy Jordan 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (semifinali)
 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Hana Mandlíková (secondo turno)
 Bonnie Gadusek (secondo turno)

 Zina Garrison (quarti di finale)
 Helena Suková (semifinali)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1986